Le terme  est un mot d'argot en langue anglaise pouvant à la fois signifier, en tant que verbe, « induire quelqu'un en erreur », ou, en tant que nom commun, désigner quelque chose de déroutant, qui suscite la confusion.

Le terme, popularisé dans les années 2000, est utilisé entre autres pour désigner une œuvre littéraire ou cinématographique utilisant des moyens tels qu'un scénario non linéaire ou des retournements de situations fréquents afin d'introduire des thèmes compliqués, mais pour autant non contradictoires. Il aurait été popularisé par une réplique de Arnold Schwarzenegger dans le film Total Recall en 1990 : «  ».

En littérature 
La nouvelle Le Système du docteur Goudron et du professeur Plume (1845) de Edgar Allan Poe, peut être interprétée comme un mindfuck.

Dans le domaine de la science-fiction, le roman Ubik (1969) de Philip K. Dick, offre un exemple de mindfuck sur le thème de la vie et la mort.

Christopher Wylie publie en octobre 2019 un livre mindfuck sur le scandale Facebook-Cambridge Analytica.

Au cinéma 
Certains traduisent plus simplement le terme anglophone de mindfuck comme une technique cinématique utilisant de nombreuses fausses routes afin de mener à une fin inattendue et à première vue contradictoire avec le reste du film, mais qui devient raisonnable une fois révélés différents indices disséminés au long de l'œuvre. On peut citer par exemple les films Fight Club, Un homme d'exception, Memento, Usual Suspects, Le Village, Les Diaboliques, Shutter Island ou Inception.

Au cinéma, si les retournements de situations sont fréquents, le mindfuck est parfois distingué des films et livres possédant seulement un retournement final comme Sixième Sens, dans lequel si l'on soupçonne qu'il se passe quelque chose tout le long du film, la révélation finale change la perspective du spectateur sur l'entièreté du film.

Le terme mindfuck s'est popularisé dans les années 2000 et est très utilisé par plusieurs cinéastes. Même si on considère qu'Internet tue la perplexité, principal ressenti d'un mindfuck : « Désormais, le premier réflexe d'un spectateur qui ressent un doute face à un film est de se précipiter sur un forum Internet, sur Reddit, sur Imdb ou sur Allociné, autant d’espaces où les films sont analysés et décortiqués sous tous les angles dès leur sortie ».

Liste non exhaustive de films par ordre alphabétique

# 
 11:14 de Greg Marcks (2004)
 2001 : l'odyssée de l'espace de Stanley Kubrick (1968)
 21 Grammes d'Alejandro González Iñárritu (2003)
 400 Days de  (2015)

A 
 Abre los ojos d'Alejandro Amenábar (1998)
 Affaire de Famille de Claus Drexel (2008)
 After.Life d' (2009)
 Alice de Jan Švankmajer (1988)
 American Psycho de Mary Harron (2000)
 Amours chiennes d'Alejandro González Iñárritu (2000)
 Angel Heart, d'Alan Parker (1987).
 Angles d'attaque de Pete Travis (2008)
 Anthony Zimmer de Jérôme Salle (2005)
 Arnaques, Crimes et Botanique de Guy Ritchie (1998)
 A Scanner Darkly de Richard Linklater (2006)
 Avalon de Mamoru Oshii (2001)

B 
 Black Mirror: Bandersnatch de David Slade (2018)
Blade Runner de Ridley Scott (1982)
 Blue Velvet de David Lynch (1986)
 Brazil de Terry Gilliam (1985)
 Babel d'Alejandro González Iñárritu (2006)
 Black Swan de Darren Aronofsky (2010)

C 
 Le Cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene (1919)
 Casshern de Kazuaki Kiriya (2004)
 Contre-enquête de Franck Mancuso (2007)
 Cube de Vincenzo Natali (1997)
 Cypher de Vincenzo Natali (2002)
 Collision de Paul Haggis (2004)
 Coherence de James Ward Byrkit (2013)
Cortex de Moritz Bleibtreu (2020)

D 
 Dans la peau de John Malkovich de Spike Jonze (1999)
 Dark City d'Alex Proyas (1998)
 Dédales de René Manzor (2003)
 Dead Man's Shoes de Shane Meadows (2004)
 Dead Silence de James Wan (2007)
 Deepwater de David S. Marfield (2005)
 Dellamorte Dellamore de Michele Soavi (1994)
 Deux jours à tuer de Jean Becker (2008)
 Dérapage de Mikael Håfström (2006)
 Des vies froissées de Can Ulkay (2021)
 Donnie Darko de Richard Kelly (2001)
 Dorothy d'Agnès Merlet (2008)
 Dragooned de Sandy Amerio (2012) (court métrage)
 Dream House de Jim Sheridan (2011)

E 
 El Topo d'Alejandro Jodorowsky (1970)
 Eraserhead de David Lynch (1977)
 Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry (2004)
 EXistenZ de David Cronenberg (1999)
 Esther de Jaume Collet-Serra (2009)
 Enter the Void de Gaspar Noé (2010)
 Enemy de Denis Villeneuve (2013)

F 
 La Leçon Faust de Jan Švankmajer (1994)
 Fenêtre secrète de David Koepp (2004)
 Fight Club de David Fincher (1999)
 Flight Plan de Robert Schwentke (2005)

G 
 Gone Girl de David Fincher (2014)
 Get out de Jordan Peele (2017)

H 
 Haute Tension d'Alexandre Aja (2003)
 Hard Candy de David Slade (2006)

I 
 Identity de James Mangold (2003)
 Inception de Christopher Nolan (2010)
 Inside Man : L'Homme de l'intérieur de Spike Lee (2006)
 Inside Job de Nicolas Winding Refn (2003)
 Insidious de James Wan (2011)
 Irréversible de Gaspar Noé (2002)
 Intuitions de Sam Raimi (2001)

J

K

L 
 Looper de Rian Johnson (2012)
 L'Armée des douze singes de Terry Gilliam (1995)
 L'Effet papillon d'Eric Bress et J. Mackye Gruber (2004)
 La Jetée de Chris Marker (1962)
 La Montagne sacrée d'Alejandro Jodorowsky (1973)
 L'Échelle de Jacob de Adrian Lyne (1990)
 Le Festin nu de David Cronenberg (1991)
 Le Manuscrit trouvé à Saragosse de Wojciech Has (1965)
 Le Nombre 23 de Joel Schumacher (2007)
 Le Prestige de Christopher Nolan (2006)
 Les 9 vies de Tomas Katz de  (2003)
 Les Associés de Ridley Scott (2003)
 Les Autres (The Others) d'Alejandro Amenábar (2001)
 Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouzot (1955)
 Les Intrus de Charles Guard (2009)
 Lost Highway de David Lynch (1997)
 Les Yeux de Julia de Guillem Morales (2009)
 Les Neuf Reines de Fabián Bielinsky (2002)
 Layer Cake de Matthew Vaughn (2004)

M 
 Matrix d'Andy et Larry Wachowski (1999)
 Memento de Christopher Nolan (2000)
 Mirai nikki de Sakae Esuno (2006)
 Mirrormask de Dave McKean (2005)
 Mr. Nobody de Jaco Van Dormael (2009)
 Mulholland Drive de David Lynch (2000)
 Mi$e à prix de Joe Carnahan (2007)
 Minority Report de Steven Spielberg (2002)

N 
 Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg (1973)
  de  (2004)

O 
 Old Boy de Park Chan-wook (2003)
 One Point O de  et Marteinn Thorsson (2004)

P 
 Passé virtuel de Josef Rusnak (1999)
 Paprika de Satoshi Kon (2006)
 Perfect Blue de Satoshi Kon (1997)
 Performance de Donald Cammell et Nicolas Roeg (1970)
 Pi de Darren Aronofsky (1998)
 Premier Contact de Denis Villeneuve (2016)
 Pink Floyd The Wall d'Alan Parker (1982)
 La Planète des singes de Tim Burton (2001)
 Predestination de Michael et Peter Spierig (2014)
 Prémonitions de Mennan Yapo (2007)
 Primer de Shane Carruth (2004)
 Psychose d'Alfred Hitchcock (1960)
 Pulp Fiction de Quentin Tarantino (1994)
 Puzzle de Paul Haggis (2014)

Q

R 
 Reviens-moi de Joe Wright (2007)
 Revolver de Guy Ritchie (2005)
 La Loi et l'Ordre de Jon Avnet (2008)
 Rosemary's baby de Roman Polanski (1968)
 Repo Men de  Miguel Sapochnik (2010)
 RocknRolla de Guy Ritchie (2008)
 Réalité  de Quentin Dupieux (2014)

S 
 Santa Sangre d'Alejandro Jodorowsky (1989)
 Sanglante Paranoïa d'Adam Simon (1990)
 Saw (2005)
 Sens unique de Roger Donaldson (1987)
 Sept vies de Gabriele Muccino (2008)
 Shutter Island de Martin Scorsese (2010)
 Short Cuts de Robert Altman (1993)
 Sixième Sens de M. Night Shyamalan (1999)
 Slevin de Paul McGuigan (2006)
 Snatch : Tu braques ou tu raques de Guy Ritchie (2000)
 Solaris d'Andreï Tarkovski (1972)
 Sons of Philadelphia de Jérémie Guez (2020)
 Sphère de Barry Levinson (1998)
 Spider de David Cronenberg (2002)
 Spirits de Masayuki Ochiai (2008)
 Spun de Jonas Åkerlund (2002)
 Stay de Marc Forster (2005)
 Seul contre tous de Gaspar Noé (1998)

T 
 The Big Empty de Steve Anderson (2002)
 The Box de Richard Kelly (2009)
  de Paul Fox (2005)
 The Game de David Fincher (1997)
 The Ghost Writer de Roman Polanski (2010)
 The Hole de Nick Hamm (2001)
 The Jacket de John Maybury (2005)
 The Machinist de Brad Anderson (2005)
 The Mist de Frank Darabont (2007)
 The Father de Florian Zeller (2020)
 The Truman Show de Peter Weir (1998)
 THX 1138 de George Lucas (1971)
 Timecrimes de Nacho Vigalondo (2007)
 Total Recall de Paul Verhoeven (1990)
 Trance de Danny Boyle (2013)
 Triangle de Christopher Smith (2009)
 Trouble Jeu de John Polson (2005)
 Troubles de Wolfgang Petersen (1991)
 Twin Peaks: Fire Walk with Me de David Lynch (1992)

U 
 Usual Suspects de Bryan Singer (1995)
 Un homme d'exception de Ron Howard (2001)
 Un havre de paix de Lasse Hallström (2013)

V 
 Vidéodrome de David Cronenberg (1983)
 Le Village de M. Night Shyamalan (2004)
 Vanilla Sky de Cameron Crowe (2001)
 Vice de  (2015)

W 
 Waking Life de Richard Linklater (2001)

X

Y

Z

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Retournement final

Liens externes 
 

Analyse et esthétique du cinéma